Марцинкус — фамилия. Известные носители:

 Марцинкус, Пол (1922—2006) — католический епископ.
 Марцинкус, Ромуальдас (1907—1944) — литовский лётчик и футболист.